Péter grúz királyi herceg (1765/9–1812) orosz cári tábornok, Ivane Bagrationi fia
 Péter grúz királyi herceg (1806–?) vegyész, Alekszandre Bagrationi fia
 Péter grúz királyi herceg (1818–1876) orosz cári tábornok, politikus, fizikus, Revaz Bagrationi fia